Monodhéndhri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Monodhéndrion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Monodéndri (kulle), Kreta, 
 Monodhéndri (berg i Grekland, Kreta), Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar